Протести в България през 2013 г.:
 Антимонополни протести в България 2013
 Протести срещу кабинета „Орешарски“